Musculus intercostalis („Zwischenrippenmuskel“) ist Namensteil des:
 Musculus intercostalis externus
 Musculus intercostalis internus